Celestus (geslacht), geslacht van hagedissen
 Celestus (bier), Belgisch bier